Облаче ле бяло може да се отнася за:

 Облаче ле бяло – по-известно като заглавие на стара градска (популярна) песен с текст от стихотворението „Я кажи ми“ (1916) на Ран Босилек.
 Облаче ле бяло – телевизионно предаване по телевизия СКАТ, насочено към българите по света
 Облаче ле бяло – музикален албум на българския поп-рок дует Дони и Момчил